Osoby o tym nazwisku:
 Marek Węcowski − polski historyk
 Piotr Węcowski − polski historyk